Брагский собор — в городе Брага (современная Португалия).

 Религиозный сход:
 Первый Брагский собор (561 год);
 Второй Брагский собор (572 год)

 Собор Браги (XI век) — католический храм.